Amerikai Egyesült Államok
 Salmon Creek (Kalifornia)
 Salmon Creek (Washington)